Поліс може мати значення:
 Поліс — давньогрецьке місто-держава.
 Місто-держава в широкому значенні
 Страховий сертифікат